Декортикация (от лат. decorticatio — очистка от коры):

 Декортикация (медицина) — медицинская операция по удалению наружных оболочек различных органов.

 Декортикация (механич.) — механический способ отделения луба прядильных растений (кендыря, кенафа, канатника, конопли) от костры без предварительной мочки.